Miejscowości w USA:
 Valley Brook – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Oklahoma
Gminy w USA:
 Valley Brook (ang. Valley Brook Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osage